Latini – antico popolo indoeuropeo

Persone 
Alberto Latini (1936) – ex calciatore italiano
Antonio Latini (1642-1696) – cuoco italiano
Armando Latini (1913-1976) – ciclista su strada e pistard italiano
Brunetto Latini (1220 circa-1294 o 1295) – scrittore, poeta, politico e notaio italiano
Cielo Latini (1984) – scrittrice argentina
Franco Latini (1927-1991) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
Giulia Latini (1991) – velocista e ostacolista italiana
Giorgia Latini (1980) – avvocato e politica italiana
Ilaria Latini (1972) – attrice e doppiatrice italiana
Laura Latini (1969-2012) – attrice e doppiatrice italiana, figlia del doppiatore Franco
Leonardo Latini (1974) – politico e avvocato italiano
Luigi Latini De Marchi (1927-2020) – regista e sceneggiatore italiano
Nicola Latini (1976) –  disc jockey e beatmaker italiano
Nanni Latini, propr. Giovanni Latini (1930-2017) – pianista, compositore e critico d'arte italiano
Roberto Latini (1970) – attore, regista e drammaturgo italiano
Simeone Latini (1970) – attore e regista italiano
Tommaso Latini (1893-1942) – militare italiano